Рональд Эдвард Харрис (; родился 13 ноября 1944 года, в Лондоне, Англия), более известный как Рон Харрис () — английский футболист и футбольный тренер. Наибольшую известность Харрис получил, выступая за английский клуб «Челси» на позиции защитника, к тому же он был долгое время капитаном команды. Является рекордсменом «Челси» по количеству матчей сыгранных за клуб — 795 матчей. По результатам голосования на официальном сайте «Челси», он вошёл в список Легенд клуба.

Клубная карьера 
Харрис является воспитанником футбольной академии «Челси». Ещё юношей он помог клубу выиграть Молодёжный кубок Англии в 1961 году, а впервые сыграл за основу в феврале 1962 года в возрасте 17 лет. Харрис стал одним из группы молодых игроков, которых тренер Томми Дохерти собрал в начале 60-х годов, и которые сначала вернули клуб в первый дивизион, а затем повели его к трофеям, но Дохерти в решающий момент перессорился почти со всеми игроками основы и покинул пост тренера, а через некоторое время из-за разногласий с тренером команду покинул Терри Венейблс и капитаном в 23 года стал Харрис. После этого он поучаствовал в последних пяти матчах сезона 1962/63, в котором «Челси» вышел в высшую лигу. Последующие 18 лет он был ключевой фигурой в команде. Харрис выиграл Кубок Футбольной лиги в 1965 году, а затем, будучи капитаном, привел клуб основным финалам между 1967 и 1972 годами. Одним из важнейших моментов его карьеры можно считать завоевание Кубка Англии с «Челси»: он стал первым капитаном клуба, который поднял над головой этот трофей. В финале Кубка Англии 1970 года Рон сыграл решающую роль. В первом матче он записал на свой счет голевую передачу на Иана Хатчинсона и помог свести дело к переигровке, а в самом начале второго вывел из игры одного из лидеров «Лидс Юнайтед» Эдди Грея. Харрис оставался с клубом на протяжении всех 70-х гг., когда многие звезды покидали клуб. Его же преданность «Челси» проявлялась во всём — несмотря ни на какие события. Два вылета из лиги, передача юному Рэю Уилкинсу капитанства — все не имело значения. В итоге он ушёл в «Брентфорд» уже тренером в 1980 году.

Манера игры 
Рон известен всем своим бойцовским стилем игры и полной бескомпромиссностью, за что он и получил прозвище «Тесак». Даже в те времена, когда, казалось, в каждой команде есть свой жёсткий футболист, Рон был вне конкуренции и считался наиболее сложным противником, отличающимся редкой жёсткостью в единоборствах и подкатах. О жёсткости единоборств в английском футболе 1960-70-х гг. и отношении к современному футболу Харрис рассказал в своём интервью официальному сайту «Челси» 7 апреля 2010 года.

Статистика выступлений

1 матч в Суперкубке Англии в этой таблице не учтен

Достижения 
Командные

 «Челси»
 Обладатель Кубка Англии (1): 1970
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 1965
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1971
 Обладатель Молодёжного кубка Англии (1): 1961
 Итого: 4 трофея

Личные
 Награда за особые заслуги перед «Челси» (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика тренера на soccerbase.com 
 Профиль футболиста на сайте Thechels.info 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Олдершот»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Челси»